Список угрожаемых видов жуков содержит перечень видов насекомых из отряда жесткокрылых (Coleoptera), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) внесено 274 редких и исчезающих вида и 1 подвид жуков, из них 80 видов — уязвимые, 131 вид и 1 подвид — вымирающие и 62 вида — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 16 видов жуков значатся в данном списке как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Семейство Anobiidae — Точильщики 
  Sphaericus velhocabrali

Семейство Anthicidae — Быстрянки 
  Anthicus sacramento

Семейство Anthribidae — Ложнослоники 
  Acarodes gutta
  Homoeodera asteris
  Homoeodera coriacea
  Homoeodera edithia
  Homoeodera elateroides
  Homoeodera globulosa
  Homoeodera longefasciata
  Homoeodera major
  Homoeodera nodulipennis
  Homoeodera pygmaea
  Homoeodera rotundipennis
  Homoeodera scolytoides
  Valenfriesia aenea
  Valenfriesia alutacea
  Valenfriesia bewicki

  Valenfriesia dalei
  Valenfriesia dimidiata
  Valenfriesia grayii
  Valenfriesia janischi
  Valenfriesia rotundata
  Valenfriesia rufopicta
  Valenfriesia subfasciata

Семейство Buprestidae — Златки 
  Buprestis splendens — Европа, кроме Британских островов. Вымер в Германии, Австрии и Швеции, вероятно вымер в Испании. В Украине не встречался много десятилетий.

Семейство Carabidae — Жужелицы 
  Bembidion derelictus
  Bradycellus chavesi
  Calathus carvalhoi
  Calathus extensicollis
  Calathus lundbladi
  Calathus vicenteorum
  Carabus olympiae
  Cedrorum azoricus
  Elaphrus viridis
  Eustra honchongensis
  Mecodema punctellum
  Olisthopus inclavatus
  Pseudanchomenus aptinoides
  Thalassophilus azoricus
  Trechus isabelae
  Trechus jorgensis
  Trechus montanheirorum
  Trechus oromii
  Trechus pereirai
  Trechus picoensis
  Trechus terceiranus
  Trechus terrabravensis
  Trechus torretassoi

Подемейство Cicindelinae — Жуки-скакуны 
  Cicindela albissima
  Cicindela columbica
  Cicindela marginipennis
  Cicindela puritana

Семейство Cerambycidae — Усачи 
  Anaglyptus luteofasciatus
  Anaglyptus praecellens
  Anaglyptus zappii
  Anisarthron barbipes
  Callidium cedri
  Callidium libani
  Cerambyx cerdo — Большой дубовый усач
  Clytus clavicornis
  Clytus triangulimacula
  Crotchiella brachyptera
  Delagrangeus schurmanni
  Drymochares cylindraceus
  Drymochares truquii
  Glaphyra bassettii
  Glaphyra tenuitarsis
  Grammoptera viridipennis
  Isotomus barbarae
  Isotomus jarmilae
  Isotomus theresae
  Macrodontia cervicornis — Бразильский дровосек-большезуб
  Morimus funereus
  Neomarius gandolphii
  Neopiciella sicula
  Poecilium gudenzii
  Poecilium kasnaki
  Pedostrangalia ariadne
  Pedostrangalia revestita
  Pseudogaurotina excellens
  Pseudomyrmecion ramalinum
  Pseudosphegesthes bergeri
  Ropalopus ungaricus
  Rosalia alpina — Альпийский усач
  Schurmannia sicula
  Semanotus algiricus
  Trichoferus bergeri
  Vesperella maroccana
  Xylotoles costatus

Семейство Chrysomelidae — Листоеды 
  Mniophilosoma obscurum

Семейство Ciidae — Трутовиковые жуки 
  Atlantocis gillerforsi

Семейство Cleridae — Пестряки 
  Enoplium doderoi
  Opilo orocastaneus
  Thanasimodes dorsalis

Семейство Cucujidae — Плоскотелки 
  Cucujus tulliae

Семейство Curculionidae — Долгоносики 

  Anonyxmolytes lilliput
  Calacalles azoricus
  Calacalles droueti
  Caulotrupis parvus
  Donus multifidus
  Drouetius azoricus
  Drouetius borgesi
  Drouetius oceanicus
  Dryophthorus distinguendus
  Gymnopholus lichenifer
  Hadramphus tuberculatus
  Neocnemis occidentalis
  Oodemas laysanensis
  Phloeosinus gillerforsi
  Pseudechinosoma nodosum
  Rhyncogonus bryani
  Trigonoscuta rossi
  Trigonoscuta yorbalindae

Семейство Dytiscidae — Плавунцы 

  Acilius duvergeri
  Agabus clypealis
  Agabus discicollis
  Agabus hozgargantae
  Agabus godmanni
  Deronectes aljibensis
  Deronectes depressicollis
  Deronectes ferrugineus
  Dytiscus latissimus
  Graphoderus bilineatus
  Graptodytes delectus
  Hydroporus guernei
  Hydrotarsus compunctus
  Hydrotarsus pilosus
  Hygrotus artus
  Megadytes ducalis
  Meladema imbricata
  Meladema lanio
  Rhantus alutaceus
  Rhantus novacaledoniae
  Rhantus orbignyi
  Rhantus papuanus
  Rhithrodytes agnus
  Siettitia balsetensis

Семейство Elateridae — Щелкуны 

  Ampedus assingi
  Ampedus brunnicornis
  Ampedus corsicus
  Ampedus hjorti
  Ampedus quadrisignatus
  Ampedus rifensis
  Athous azoricus
  Athous pomboi
  Heteroderes azoricus
  Limoniscus violaceus
  Stenagostus sardiniensis

Семейство Elmidae — Речники 
  Stenelmis gammoni

Семейство Erotylidae — Грибовики 
  Triplax castanea
  Triplax emgei

Семейство Eucnemidae — Древоеды 
  Melasis fermini

Семейство Gietellidae 
  Gietella faialensis

Семейство Laemophloeidae — Псевдоплоскотелки 
  Cryptolestes azoricus

Семейство Latridiidae — Скрытники 
  Metophthalmus occidentalis

Семейство Leiodidae 
  Catops velhocabrali
  Glacicavicola bathysciodes

Семейство Lucanidae — Рогачи 
  Colophon barnardi
  Colophon berrisfordi
  Colophon cameroni
  Colophon cassoni
  Colophon eastmani
  Colophon haughtoni
  Colophon montisatris
  Colophon neli
  Colophon primosi
  Colophon stokoei
  Colophon thunbergi
  Colophon westwoodi
  Colophon whitei
  Dorcus alexisi
  Dorcus musimon
  Lucanus busignyi

Семейство Mycetophagidae — Грибоеды 
  Esarcus baudii
  Esarcus fiorii
  Esarcus franzi

Семейство Rhysodidae 
  Clinidium canaliculatum

Семейство Scarabaeidae — Пластинчатоусые 
  Aegialia concinna
  Aegialia crescenta
  Ahermodontus ambrosi
  Ateuchetus semipunctatus
  Ateuchus ambiguus
  Ateuchus squalidus
  Aulacopris matthewsi
  Canthon corpulentus
  Canthon quadripunctatus
  Canthon zuninoi
  Canthonella gomezi
  Cheirotonus jambar
  Clypeodrepanus striatus
  Cryptocanthon altus
  Cryptocanthon nebulinus
  Cryptocanthon punctatus
  Dichotomius eucranioides
  Dichotomius schiffleri
  Endroedyolus paradoxus
  Heptaulacus gadetinus
  Mellissius adumbratus
  Nimbus anyerae
  Onoreidium howdeni
  Ontherus hadros
  Onthophagus albarracinus
  Onthophagus aureofuscus

  Onthophagus undulans
  Pachysoma aesculapius
  Pachysoma endroedyi
  Pachysoma glentoni
  Pedaridium hirsutum
  Platyonitis bicuariensis
  Proagoderus uluguru
  Prodontria lewisi
  Pseudocotalpa giulianii
  Sarophorus punctatus
  Scybalocanthon arcabuquensis

Подемейство Cetoniinae — Бронзовки 
  Chromovalgus peyroni
  Gnorimus baborensis
  Gnorimus decempunctatus
  Osmoderma cristinae
  Osmoderma italica
  Osmoderma lassallei
  Protaetia sardea

Подемейство Dynastinae 
  Calicnemis latreillei
  Calicnemis obesa sardiniensis

Подемейство Euchirinae 
  Propomacrus cypriacus

Семейство Geotrupidae — Навозники 
  Ceratophyus martinezi
  Ceratophyus rossii
  Thorectes balearicus
  Thorectes baraudi
  Thorectes castillanus
  Thorectes catalonicus
  Thorectes chersinus
  Thorectes coiffaiti
  Thorectes coloni
  Thorectes distinctus
  Thorectes hernandezi
  Thorectes hispanus
  Thorectes orocantabricus
  Thorectes punctatissimus
  Thorectes punctatolineatus
  Thorectes puncticollis
  Thorectes sardous
  Thorectes valencianus
  Thorectes variolipennis
  Typhaeus hiostius
  Typhaeus momus

Семейство Silphidae — Мертвоеды 
  Nicrophorus americanus

Семейство Staphylinidae — Стафилиниды 
  Aleochara freyi
  Atheta caprariensis
  Atheta floresensis
  Euconnus azoricus
  Geostiba melanocephala
  Medon varamontis
  Phloeostiba azorica
  Phytosus schatzmayri

Семейство Tenebrionidae — Чернотелки 

  Allecula suberina
  Alphitophagus carteianus
  Alphitophagus xaxarsi
  Coelometopus cobosi
  Coelus globosus
  Coelus gracilis
  Corticeus bicoloroides
  Corticeus vanmeeri
  Corticeus versipellis
  Harvengia vietnamita
  Mycetochara flavipennis
  Mycetochara melandryina
  Mycetochara roubali
  Microblattellus lecongmani
  Nesotes azoricus
  Polposipus herculeanus

Семейство Tetratomidae 
  Tetratoma tedaldi

Семейство Trogossitidae — Щитовидки 
  Leipaspis lauricola
  Leipaspis pinicola

Семейство Zopheridae 
  Diodesma besucheti
  Nosodomodes syriacus
  Pycnomerus italicus
  Tarphius acuminatus
  Tarphius azoricus
  Tarphius besucheti
  Tarphius depressus
  Tarphius floresensis
  Tarphius furtadoi
  Tarphius gabrielae
  Tarphius oulmesensis
  Tarphius pomboi
  Tarphius relictus
  Tarphius rufonodulosus
  Tarphius serranoi
  Tarphius tornvalli
  Tarphius wollastoni

См. также 
 Список угрожаемых видов бабочек
 Список угрожаемых видов стрекоз
 Список угрожаемых видов перепончатокрылых
 Список угрожаемых видов прямокрылых
 Список угрожаемых видов многоножек
 Список угрожаемых видов паукообразных
 Список угрожаемых видов ракообразных
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Жесткокрылые